Раусдорф:

 Раусдорф — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Раусдорф — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.